Mihajlovac je lahko:
 Mihajlovac, Negotin (Srbija)
 Mihajlovac, Smederevo (Srbija)